Belladonna oder Bella Donna (italienisch bella donna „schöne Frau“) steht für:

 Atropa belladonna, botanische Bezeichnung für die Schwarze Tollkirsche
 Belladonna (Slaughter), Roman (2001) von Karin Slaughter
 Bella Donna (Film), deutscher Spielfilm von Peter Keglevic (1982)
 Belladonna of Sadness, japanischer Anime-Film (1973)
 Belladonnalilie, auch Echte Amaryllis, eine Amaryllisart
 eine Marke der 1947 gegründeten Wäschefirma Formesse in Löffingen 
 Belladonna (Schriftart) (1912) von Hildegard Henning

Belladonna ist der Nachname bzw. Künstlername folgender Personen:
 Belladonna (Pornodarstellerin) (* 1981), US-amerikanische Pornodarstellerin und -regisseurin
 Joey Belladonna (* 1960), US-amerikanischer Rockmusiker

Siehe auch: